Куайо́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Вилле-Котре. Округ коммуны — Суассон.

Код INSEE коммуны — 02232.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 388 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 319 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 163 были экономически активными, 156 — неактивными (показатель активности — 51,1 %, в 1999 году было 79,6 %). Из 163 активных жителей работали 151 человек (89 мужчин и 62 женщины), безработных было 12 (6 мужчин и 6 женщин). Среди 156 неактивных 28 человек были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 115 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Куайоль 

Коммуны департамента Эна